Топ — многозначный термин.

От  — «место» 
 Топ, топос — в традиционной логике и классической риторике аргумент, общезначимое утверждение или тема («общее место»).
 Биотоп — участок геопространства, относительно однородный по абиотическим факторам среды.
 Хронотоп — введённое М. М. Бахтиным понятие пространственно-временны́х обстоятельств действия в литературном произведении.

От  — «верх», «верхняя часть» 
 Топ, топик — женская блуза или кофта, не доходящая до середины живота.
 Танк-топ — вид женского топа.
 Топ — верхняя часть женского нижнего белья или купальника.
 Топ — несколько верхних строчек рейтинга.
 Топ-кварк (t-кварк) — один из кварков.
 Топ — верхний конец вертикального рангоутного дерева (мачты или стеньги).
 Топ — верхний зацеп в скалолазании, конец трассы.
 Топ — доминирующий партнер в БДСМ-отношениях (также доминант, дом или верхний).
 Топ-модель — модель высшей категории.
 Топ-менеджер — менеджер верхнего звена.
 Топлесс — с обнажённой верхней частью туловища от пояса.

Прочее 
 Топ — ономатопея звука шага в русском языке («топ-топ»).
 Топ — индийский шлем.
 Нурдин Мухаммед Топ — индонезийский исламский террорист.
 Топ, Рефик Осман (1897—1957) — турецкий футболист, тренер, судья, журналист.

См. также 
 
 
 
 
 top